

Anno 
 466 o 466 a.C.

Codici 
 466 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mount Molehill Observatory, di Auckland, nell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda

Matematica 
 466 – numero